Сос () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Лот і Гаронна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 570 км на південь від Парижа, 110 км на південний схід від Бордо, 45 км на південний захід від Ажена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 321 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 615,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сос на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Сос на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот і Гаронна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Лот і Гаронна